Le sigle EPER peut faire référence à :

 L'Entraide protestante suisse, une œuvre d'entraide ;
 La European Political Economy Review, une revue à comité de lecture traitant d'économie politique européenne;
 Registre européen des émissions polluantes (European Pollutant Emission Register en anglais) ;
 ePER, un catalogue de pièces du constructeur automobile Fiat.

Abréviation